

Geografia

Austria 
 Mitterbach am Erlaufsee – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Lilienfeld

Niemcy 
 Mitterbach – dzielnica gminy Berchtesgaden w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Berchtesgadener Land

Zobacz też 
 Mittelbach